Roncero puede referirse a:

Geografía 
:
 Gamonal, localidad de la provincia de Toledo.
 Gamonal, antiguo municipio anexionado como barrio de la ciudad de Burgos.
 Gamonal, uno de los barrios de la ciudad malagueña de Benalmádena.
 Gamonal, población abulense del municipio de Hurtumpascual.
 Gamonal, cima de 1.712 metros de altitud situada en la Sierra del Aramo (Asturias).
 Gamonal, cima de 1.228 metros de altitud situada en la Sierra del Escudo (Cantabria).

Botánica 
 Gamonal, tierra donde abundan los gamones.

Historia 
 Batalla de Gamonal (1808), librada en 1808, en el pueblo de Gamonal (España), actual barrio de Burgos, entre las tropas napoleónicas y las españolas.
 Batalla de Gamonal (1820), librada en 1820, en la provincia de Santa Fe (Argentina), entre las fuerzas de la provincia de Santa Fe y el ejército de la provincia de Buenos Aires, en el marco de las guerras civiles argentinas.

Otros usos 
 Gamonal, potentado de una comarca.
 Conflicto de Gamonal de enero de 2014, serie de protestas y disturbios, debidos a las obras de un bulevar en el barrio homónimo de Burgos.